VM i fodbold 2014 Gruppe A er en af otte indledende grupper ved VM i fodbold 2014.

Hold 

Noter

Stilling

Kampe

Brasilien vs Kroatien

Mexico vs Cameroun 
De to hold havde tidligere mødt hinanden én gang før, i en venskabskamp i 1993, vundet af Mexico med 1-0.

Brasilien vs Mexico

Cameroun vs Kroatien

Cameroun vs Brasilien

Kroatien vs Mexico

Referencer

Eksterne henvisninger 

Gruppe A